

Населені пункти та їхні частини

 Янково — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янково — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янково — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Янково — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янково — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Янково — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Янково — частина міста Дравсько-Поморське в Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Янково — частина села Дембоґура в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янково — частина села Весолово в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янково — осада в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янково — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янково — осада в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки